II Zwicky 136 ou "le quasar de Kate" est une galaxie spirale de Seyfert de type 1, II Zwicky 136 est une galaxie à luminosité variable ; cette variabilité est aussi visible dans le domaine des rayons X, les infrarouges et les ultraviolets.

II Zwicky 136 se situe dans la constellation de Pégase à 853 millions d'années-lumière.

Découverte 
II Zwicky 136 a été découverte par l'astronome Fritz Zwicky en 1846. Toutes les galaxies trouvées par Fritz Zwicky sont dotées d'un Zw dans leurs nom. Cette galaxie a été découverte dans le domaine des ondes visiblesa avec un télescope optique.

Caractéristiques 
Comme dit dans le nom, le "quasar de Kate", un quasar d'une masse de  masses solaires siège au centre de II Zwicky 136.

Ce quasar est un radio-bruyant multi-émetteur. C'est ce quasar qui est responsable de la variabilité de II Zwicky 136, ce serait la corrélation des jets de matières du quasar central.

Une étude faite par l'observatoire de FERMI a permis de théoriser que l'objet central de II Zwicky 136 serait un blazar.

Cette théorie se base sur le signal polarisé du quasar central ; une polarisation du vide se produit lorsque le vide est soumis à un intense champ magnétique (équivalent à 1015 teslas).

Notes et références 

Galaxie de Seyfert
Quasar
Blazar
Trou noir supermassif
Galaxie spirale